La Calzada kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Calzada, Mexiko, ort, Veracruz, Tantoyuca,

Spanien 

 La Calzada de Oropesa, ort, Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 La Calzada de Calatrava, ort, Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar